Název Přísečno má více sídel:
 Přísečno (Soběnov), část obce Soběnov v okrese Český Krumlov
 Přísečno (Uhelná Příbram), část obce Uhelná Příbram v okrese Havlíčkův Brod

Externí odkazy